Гео́ргий Заха́ров: Захаров, Георгий Нефёдович (1908—1996) — лётчик-истребитель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Захаров, Георгий Тимофеевич (1901 — после 1954) — советский военный историк.
 Захаров, Георгий Фёдорович (1897—1957) — советский генерал армии.